Fateh-110 (, «победитель») — иранская мобильная одноступенчатая твердотопливная ракета класса «земля — земля», выпускаемая Иранской организацией аэрокосмической промышленности. Ракета использовалась в сирийской гражданской войне Ираном и Сирией. В дополнение к подтвержденному использованию этими двумя странами, широко распространены сообщения о том, что «Фатех-110» экспортировались в «Хезболлу» в Ливане.

8 января 2020 года ракеты «Fateh-110» и «Qiam-1» применялись в операции «Мученик Сулеймани».

Третье поколение ракет Fateh-110 с дальностью 300 км по лицензии изготавливалось для войны в Сирии под обозначением «M-600». По данным израильской разведки изготовлены сотни экземпляров данной версии ракеты, что делает его чрезвычайно массовой среди ОТРК всех видов

Разработка

Первые прототипы 
«Fateh-110» был разработан на основе неуправляемой ракеты «Зильзаль-2» Ирана, по сути, путем добавления системы наведения.

Первое поколение 
Первое поколение Fateh-110 прошло испытания в сентябре 2002 года и вскоре после этого началось серийное производство. Начальная дальность полета ракеты составляла 200 км. В сентябре 2004 года второе поколение Fateh-110 продемонстрировало дальность до 250 км.

Второе поколение 
В 2004 году было представлено второе поколение Fateh-110 с увеличенной до 250 км дальностью полета. Эта версия предлагается для экспорта.

Третье поколение. Массовое производство сотен ракет под брендом М-600 
Создан в 2008 год для войны в Сирии под маркой М-600, основан на втором поколении Fateh-110.  Дальность ракеты достигает 300 км.

В 2010 году израильская разведка сообщила, что через Сирию было передано «Хизбалле» сотни ракет М-600.

Четвёртое поколение 
В 2010 году Иран провел испытания Fateh-110 третьего поколения. Министр обороны Ирана Ахмад Вахиди заявил, что точность, дальность, время готовности к пуску и возможности долгосрочного хранения ракеты увеличены. После этого иранское телевидение предоставило кадры испытания и удара.  Дальность полета ракеты заявлена ​​как 300 км. Особенностью данного поколения стало совершенствованные точности ударов наведения ракеты на цель. 

В августе 2012 года Иран успешно испытал Фатех-110 четвертого поколения.

Варианты противокорабельных и противорадарных ракет 
В 2011 году Иран представил противокорабельную баллистическую ракету Khalij Fars . Она создан на основе Fateh-110 и разделяет дальность полета в 300 км с третьей версией.

В 2017 году Иран продемонстрировал ракету в варианте Hormoz-2, заявив, что она поразила 6-метровую цель с расстояния 250 км.  

В иранских новостях Hormoz-2 описывается как противокорабельная баллистическая ракета и  ракета для поражения средств ПВО по их РЛС, с наведением на  их излучение. 

В сентябре 2020 г. была представлена ​​еще одна противокорабельная версия с дальностью действия 700 км, получившая обозначение Zolfaghar Basir.

Зольфагар 
Zolfaghar — это иранская тактическая баллистическая ракета, которая, как считается, относится к семейству Fateh-110 и является первой баллистической ракетой любого типа, открыто использованной Ираном в иностранном конфликте.  Заявленная дальность полета ракеты в 700 км считается экспертами доказанными на основании ракетного удара по Дейр-эз-Зору в 2017 году. Считается, что Zolfaghar (и, возможно, другие члены семейства Fateh-110) используют коммерческие системы GNSS для повышения точности.

Фатех Мобин - инфракрасная ГСН для ракет Фатех 
В 2018 году Иран представил комплект наведения Fateh Mobin как модернизацию ракет Fateh-110. По словам министра обороны Ирана Амира Хатами , он может быть дооснащен представителями семейства Fateh-110 вплоть до Zolfaghar.  Считается, что Fateh Mobin представляет собой ГСН с дополнительной камерой инфракрасного изображения для точного наведения на финишном участке при заходе на цель в том числе, которая переместилась на новую позицию с момента пуска ракеты.

Гиперзвуковой Фатех-360 
Фатех-360 предназначен для взлома систем ПВО с помощью гиперзвуковой скорости движения

Впервые он был показан на военной выставке 21 августа 2020 года под уже известным миру брендом Fath. В сентябре 2022 года Иран испытал Fath 360, уменьшенную модель семейства баллистических ракет Fateh. Ракета имеет длину 4 м и диаметр 30 см, весит от 850–1100 кг с боевой частью 150 кг и имеет дальность полета 80–100 км; он управляется спутниковой навигацией, скорее всего, ГЛОНАСС. Стартовая скорость ракеты составляет 3704 км/ч (3,0 Маха), которая увеличивается до 5000 км/ч (4,1 Маха) к моменту удара. На пусковую установку на базе грузовика можно установить двух-, четырех- или шестизарядные пусковые системы.

Боевое применение 
 Операция «Мученик Сулеймани»

Примечания

Ссылки 
Ракеты «земля-земля»
Оперативно-тактические ракетные комплексы
Ракетное оружие Ирана